Esta é uma lista de países por gastos com pesquisa e desenvolvimento (P&D) em termos reais e de acordo com os dados mais recentes disponíveis.

Lista 
Apenas as nações que gastam anualmente mais de 50 milhões de dólares foram incluídas. O gasto nominal total mundial com P&D foi de aproximadamente um trilhão de dólares em 2010.

Pesquisa e desenvolvimento